Нуева Херусален има више значења:

 Нуева Херусален (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален, Ел Хагвар (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален, Лас Камелијас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Херусален (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуева Херусален (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Нуева Херусален (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Нуева Херусален (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Нуева Херусален (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Нуева Херусален (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику